Dijksterhuis (borg), een voormalige borg in Pieterburen

Personen met de naam Dijksterhuis:
 Ap Dijksterhuis, hoogleraar en wetenschapper
 Eduard Jan Dijksterhuis, wetenschapshistoricus
 Gerben Dijksterhuis, bestuurder en politicus
 Koos Dijksterhuis